Жанатас (місто)
 Жанатас (річище) — стариця річки Ілі.